Примерный — название населённых пунктов в России:
 Примерный — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Примерный — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Примерный — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Примерный — посёлок в Петровском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.

См. также 
 Примерный мальчик